Hargorejo (Kokap)
 Hargorejo (Tirtomoyo)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing